Binnenstebuiten (drama),  Belgische medische fictiereeks.
BinnensteBuiten (informatief programma), Nederlands televisieprogramma over buitenleven, wooninspiratie en eten.
Inside out (Nederlandse titel: Binnenstebuiten), een animatiefilm uit 2015.